Antonio Cabral (Mar de Espanha, 14 de julho de 1927), também conhecido como Cabral, é um compositor brasileiro, de música popular brasileira.

Ligações externas 
 Cabral Compositor

Compositores de Minas Gerais
Naturais de Mar de Espanha
Cantores de Minas Gerais